Não matarás é um dos Dez Mandamentos mosaico-cristãos

Cinema
 Não Matarás (filme), longa brasileiro de 1965, com José Parisi
 Krótki film o zabijaniu, longa de Krzysztof Kieślowski, exibido no Brasil como Não Matarás

Desambiguação